Siming, peut correspondre à :
 District de Siming, une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine
 Siming, un astérisme de 'astronomie chinoise